Francia
 Seille – affluente della Mosella
 Seille – affluente dell'Ouvèze
 Seille – affluente della Saona